Де Розарио:

 Де Розарио, Дуэйн (род. 1978) — канадский футболист.
Де Розарио, Осазе (род. 2001) — канадо-американский футболист.
 Де Розарио, Осберт (1924—2022) — сингапурский хоккеист на траве.

См. также